Anthony Callea – cantante australiano
 Antonio Callea – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Pietro Callea –  ex calciatore italo-tedesco